

Biografia 
Ha scritto, composto, arrangiato e prodotto nel 2010 l'album  JOBI 4 (Thony, Fabio Visocchi, Cesare Pizzetti) e nel 2017  Thin line (Roberto Olzer, Marco Mistrangelo, Fulvio Sigurtà, Giulia Duchi, Nicola Curioni, Silvio Masanotti). Il 29 novembre 2019 pubblica il suo EP come JOBI Trio (Luca Pedroni, Marco Conti), dal titolo Midnight sun. 

Il 21 dicembre 2022 è uscito il suo ultimo EP dal titolo "Mondo di mezzo", in piano solo con la sordina abbassata.

Altre collaborazioni:

Compone le musiche per il docu-film "Non è un caso, Moro", uscito il 9 maggio 2021, scritto e diretto da Tommaso Minniti e tratto dall'inchiesta di Paolo Cucchiarelli.

Dal 2010 collabora con l'attrice Annamaria Rossano al progetto Parole Sonore - produzioni artistiche con la quale scrive il radiodramma Tra umano e disumano sulla Prima Guerra Mondiale (tradotto in tedesco e inglese), occupandosi inoltre della regia, della composizione delle musiche e della produzione.

Suoi brani musicali sono usati in due lavori del regista Umberto Baccolo, il corto Aurora del Soggetto Radicale (2019, basato su un testo del filosofo russo Aleksandr Dugin) e il documentario su Maurizio Murelli Non siamo caduti in autunno (2020).

Discografia

Album
 2010 – JOBI 4 - JOBI 4 - (Novunque - QiGongTone)
 2017 – Thin line - JOBI Ensamble - (Autoprodotto)

EP
 2009 – Sing me your song - JOBI 4 - (Novunque - QiGongTone)
 2019 – Midnight song - JOBI Trio - (QiGongTone)
 2022 – Mondo di mezzo - Johannes Bickler - (autoprodotto)

Collegamenti esterni 
 https://www.noneuncasomoro.com/ sito ufficiale del docu-film "Non è un caso, Moro".
https://www.parolesonore.net/ sito ufficiale di Parole Sonore, con musiche originali di Johannes Bickler